Motti – plurale di motto, frase che descrive le intenzioni di un gruppo sociale
 Motti dannunziani
 Motti nazionali
 Motti presenti nelle armi delle famiglie italiane

Persone 
 Adriana Motti –  giornalista e traduttrice italiana
 Alessandro Motti – tennista italiano
 Gianni Motti – scultore italiano
 Gian Piero Motti – alpinista e scrittore italiano
 Tiziano Motti – imprenditore e politico italiano

Altro 
 Ammiraglio Motti – personaggio di Guerre stellari